Heteraxinidae är en familj av plattmaskar. Heteraxinidae ingår i ordningen Polyopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteraxinidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Heteraxinidae